USS George Washington Carver je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS George Washington Carver (1946) 
 USS George Washington Carver (SSBN-656)

Glej tudi 
 USS George Washington

George Washington Carver